«На́ша Russia» (Russia на , произносится как Ра́ша) — сатирическо-юмористическая телепередача производства «Comedy Club Production», появившаяся на телеканале «ТНТ» в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Продюсеры проекта — Александр Дулерайн, Семён Слепаков и Артур Джанибекян. Исполнители главных ролей — Михаил Галустян и Сергей Светлаков. «Голос» сериала (рассказчик) — Владимир Зайцев.

Существует мнение, что программа является адаптированным российским клоном популярного британского скетч-сериала «Маленькая Британия», выходившего на телеканале «BBC» с 2003 по 2006 год. Но 4 февраля 2007 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Александр Дулерайн и Семён Слепаков категорически отвергли эти слухи и заявили, что «Наша Russia» является оригинальным проектом. Некоторые фразы из него стали крылатыми, а герои — «символами» (например, Равшан и Джамшут стали символами гастарбайтеров).

Полнометражный фильм «Наша Russia. Яйца судьбы» вышел в российский прокат 21 января 2010 года. Пробный выпуск нового 5 сезона сериала был показан 31 декабря 2010 года. Официальная премьера состоялась 13 марта 2011 года, в котором последний сезон посвящён памяти милиции и появлению полиции.

Города и сюжетные линии 
В передаче присутствуют несколько сюжетных линий. Их наличие и смысл могут меняться от серии к серии. Например, сюжет о «краснодарских пацанах» изначально основывался на покупке ими презервативов (1-й сезон), затем место действия было перенесено в ночной клуб, куда они пытаются попасть, а затем пытаются в этом клубе закадрить девушек (2-й сезон), потом они пытались купить порнофильмы, закадрить девушек, пройти мимо родителей, находясь под кайфом (3-й сезон), заняться сексом с девушками, отдыхающими в Анапе (4-й сезон), познакомиться с москвичками (5-й сезон).

1 сезон

Равшан и Джамшут 
Москва, Сочи.

Два строителя-гастарбайтера из Средней Азии Равшан (Михаил Галустян) и Джамшут (Валерий Магдьяш) делают ремонт под руководством своего прораба («насяльника») Леонида (Сергей Светлаков).

Делали ремонт и строили:
 в новостройке (сезоны 1, 2),
 в квартире Ксении Собчак (3 сезон),
 в Олимпийской деревне в Сочи (4 сезон).

В каждой серии прораб за что-нибудь ругает гастарбайтеров (в некоторых сериях не происходит). Как правило это некачественный ремонт, бредовые интерьерные решения, порча вещей хозяев квартиры или использование квартиры по своему усмотрению. Гастарбайтеры говорят между собой на псевдотаджикском языке и плохо владеют русским: если Равшан понимает его с трудом, то Джамшут не понимает его вообще (он в основном молчит, а говорит только на родном языке). Во время отсутствия прораба рабочие общаются на родном языке и оказывается, что они очень умные: их волнуют вопросы философии, литературы, искусства, моды и экономики.

Скетч изначально задумывался как сатира на сложившиеся реалии строительства и ремонта помещений в России с применением труда гастарбайтеров и прочими негативными чертами, но довольно быстро перерос замысел.

Образы Равшана и Джамшута стали настолько популярны, что их имена стали нарицательными. Так, характеристика девелопмента ведущим специалистом направления Сергеем Полонским на вопрос о строительстве в первой половине 2008 года звучала так:

В 2012 году в Красноярске были установлены две гипсовые скульптуры Равшана и Джамшута: их установил торговый центр «Aquaриум», находящийся в Зелёной роще.

. 

Написания имён гастарбайтеров в различных официальных публикациях различны. Например, встречаются варианты «Рафшан» и «Ровшан», «Джумшут», «Джамшуд» и «Джумшуд» (на сайте «ТНТ» они называются Ровшан и Джумшут).

Сезоны: 1—4 (серии 1—57), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

Людвиг Аристархович 
Санкт-Петербург. Фонтанка. Дом образцового содержания.

Консьерж Людвиг Аристархович (Михаил Галустян) постоянно пакостит жильцам (особенно любит где-нибудь опорожниться; например, под дверьми жильцов или в лифте, под дверями профессора Звягинцева (Сергей Светлаков), на сидении машины или даже на детской площадке). Любимая фраза: «А кто-кто-ктооо это сделал???»

Юмор данных сюжетов строится на корыстных мотивациях и лжи, а также на противоречиях традиционного стереотипа о Санкт-Петербурге как культурной столице и проживающих в нём мелких пакостниках, которые при внешнем интеллигентном виде лицемерят и злорадствуют за спиной. Кроме того, данные сюжеты отчасти являются примером так называемого сортирного юмора.

Сезоны: 1 (серии 1—8), 3 (39)

Сергей Юрьевич Беляков 
Таганрог. Телезритель Сергей Юрьевич Беляков (Сергей Светлаков) комментирует телепередачи или просто разговаривает с телевизором. Иногда посмотреть телевизор вместе с ним приходят разные люди — жена Юля (во 2-м сезоне Вера) (Юлия Сулес), сын Денис или друзья.

Имя и отчество совпадают с именем и отчеством Сергея Светлакова. Другой его герой (депутат Юрий Венедиктович Пронин) был назван так в честь его отца, которого тоже зовут Юрием Венедиктовичем. Имя жены Сергея Белякова также совпадает с именем Юлии Сулес.

Скетчи высмеивают людей с примитивными вкусами и низкой культурой, их недалёкость и наивность в сочетании с высоким самомнением, а также современное телевидение.

Сезоны: 1—5 (серии 1—77), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

ФК «ГазМяс» и «ГазМясочка» 
Омск. Вечно проигрывающий футбольный клуб «ГазМяс» и его тренер-садист Евгений (Геннадий) Михайлович Кишельский (Михаил Галустян). После того, как клуб вылетает из 4 футбольного дивизиона, его принимают в женское первенство под названием «ГазМясочка», а игроки переодеваются в женщин, однако играют так же плохо. Часто тренер пытается дать взятку судье Петру Евгеньевичу (Сергей Светлаков), используя секретный язык, чтобы никто не понял, однако судья постоянно отказывается от взятки (вернее требуя повышенную сумму), мотивируя это тем, что он — «честный судья», из-за этого тренер мстит ему и иногда даже избивает (а в одной из серий даже берёт в заложники родителей, требуя, под угрозой оружия, сравнять счёт в течение одного тайма). Также в некоторых сериях появляется клубный врач Валера (Сергей Светлаков), который всё время находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Скетч представлял собой высмеивание российского футбола, но после 3-го сезона его перестали показывать: на фоне победы петербургского «Зенита» в Кубке УЕФА сезона 2007/2008, а так же успеха российской сборной на чемпионате Европы 2008 года (бронзовые медали) «ГазМяс» был признан неактуальным, хотя он появляется в конце заставки 4 сезона.

Название команды «ГазМяс» является игрой слов и отсылкой к футбольным клубам «Зенит» и «Спартак». Так, слово «Газ» ассоциируется с Газпромом – титульным спонсором «Зенита». «Мяс» – аллюзия на прозвище Спартака – Мясо. Главный футбольный клуб Омска – «Иртыш», в реальности также участвует в низших дивизионах чемпионата России.

Сезоны: 1—3 (серии 1—39)

Пронин и Мамонов 
Нефтескважинск (вымышленный город, предположительно калька с Нефтеюганска).

Депутаты Юрий Венедиктович Пронин (Сергей Светлаков) и Виктор Харитонович Мамóнов (Михаил Галустян) ведут высокопарные разговоры о России, её судьбе и её экономике, но это только неприкрытый пафос, а на деле они купаются в роскоши, транжирят народные деньги и саботируют работу госаппарата. Оба имеют склонность к сексуальным извращениям и бреду величия. В последней серии 4 сезона оказалось, что они и рублёвские бомжи — одни и те же люди.

Показанный здесь юмор представляет собой политическую сатиру. Сергей Светлаков, играющий рублёвского бомжа Сифона, сам живёт на Рублёвке. Фамилия Мамонова происходит от фразы: «Служить не Богу, а маммоне».

Сезоны: 1 (серии 2,4), 3 (24,26,29,36,38), 4 (42,46,51,54,55,57)

Иван Дулин и Михалыч 
Челябинск (в нескольких сериях 3 сезона — Челябинская область, пансионат «Изумруд»).

Первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иван Сергеевич (в 4 сезоне — Иванович) Дулин (Сергей Светлаков), ставший геем после командировки в Москву (хотя в одной из серий 3-го сезона выясняется, что его воспитали два отца-гея Сергей Сергеевич и Олег Иванович), страдает от неразделённой любви к своему начальнику цеха Игорю (в 1-м сезоне)/Алексею (во 2-м и 3-м сезонах)/Виктору Михайловичу Орешкину (в 4-м сезоне) или просто Михалычу (Михаил Галустян). Их часто застают в двусмысленной неловкой ситуации заместитель Михалыча Геннадий Палыч (Михаил Бурлаков) или рабочие Дмитрич и Егорыч (Ион Аракелу и Фёдор Кузадков). В одной из серий 3-го сезона выясняется, что Дулин женат и у него есть дети (три дочери), но узнав о странных отношениях мужа, жена с ним развелась и уехала вместе с детьми к матери. Михалыч тоже женат, и у него есть дети, которых он упомянул в одной из серий 4-го сезона. Жена Михалыча появилась в 4 сезоне. С 4-го сезона Иван Дулин был назначен начальником цеха, а Михалыч понижен до фрезеровщика, но в заключительной серии 4-го сезона Михалыч был восстановлен в должности начальника цеха, а Иван Дулин был повышен до директора завода.

Юмор выстроен на контрасте феномена гомосексуальности и гипертрофированной «суровой» российской реальности: насколько нелепо должен выглядеть «гей», работающий на металлургическом заводе.

В начале каждого эпизода звучит фраза «Челябинские мужики настолько суровы, что…», после чего следует очередной абсурдный факт, связанный с преувеличением чьих-то способностей в стиле фактов о Чаке Норрисе. Эта фраза породила ряд похожих шуток, упоминающихся не только в «Наша Russia», но и в контексте супергероев.

В Челябинске нет труболитейного завода, есть только Челябинский трубопрокатный завод — «ЧТПЗ», именно он и упоминался в первых сериях. В магазинах Челябинска в продаже появились красные трусы с вышитыми на них фразами из сюжетов о Михалыче и Дулине: «Красивый ты мужик, Михалыч», «Я с гомосятиной завязал», «Давай, Ванятка, нахлобучивай» и др.

Отец и дедушка Ивана Дулина и отец Михалыча были названы в честь Светлакова и Галустяна, которые сыграли фрезеровщика и начальника цеха.

Сезоны: 1—4 (серии 1—57), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

Славик и Димон 
Краснодар, Анапа, Москва.

В различных сюжетах подростки Славик (полное имя Вячеслав) (Сергей Светлаков) и Димон (полное имя Дмитрий) (Михаил Галустян), проводя досуг, пытаются:
 купить презервативы (1 сезон);
 пройти фейсконтроль в самый модный клуб города (2 сезон);
 проникнув в клуб, «замутить с девчонками» (2 сезон, конец 3-го сезона);
 купить порнографический DVD, а во второй половине сезона — опять «замутить с девчонками» (3 сезон);
 пойти в состоянии алкогольного или наркотического опьянения поиграть в PlayStation к Димону (3 сезон);
 познакомиться с девчонками на курорте (4 сезон);
 познакомиться с клёвыми московскими «чиками» (5 сезон).

Каждый раз Димон боится или стесняется сделать решающий шаг, но Славик его подбадривает, при этом почти всегда ему говорит: «Да ты успокойся!» Но в результате каждая их попытка заканчивается провалом. Из-за чего Славик во всех грехах обвиняет Димона со слоганом: «Ну ты и лошара!», а Димон тоже обвиняет Славика, используя фразу: «Сам ты лошара!». Однако в первой половине 3-го сезона им удалось купить порнографический DVD, в конце 4-го сезона им удалось замутить с девчонками на курорте и в конце 5-го сезона даже с Жанной Фриске (попросив номер телефона у Влада Топалова). Юмор выстроен на желании молодых людей показаться более взрослыми или крутыми.

В заставке Краснодара в качестве ночного клуба снят ТК «Синегорье», в действительности находящийся на привокзальной площади Челябинска.

Сезоны: 1—5 (серии 1—77), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

2 сезон

Гаврилов и Эльвира 
Трасса «Пенза-Копейск». Проститутка Эльвира (Сергей Светлаков) и инспектор ГИБДД, младший лейтенант Гаврилов (Михаил Галустян). Гаврилов нередко нарушает закон, зарабатывая деньги нечестным путём. Эльвира же обслуживает клиентов в их машинах, но иногда берёт «взаймы» машину у Гаврилова.

Юмор выстроен на схожести жизненных взглядов и методов добывания денег — оба стоят у обочины, не гнушаясь аморальным и противозаконным заработком.

Сезоны: 2 (серии 13—20)

Николай Лаптев 
Вологда (в заставке фигурирует Тюменский Дом Советов). Тяжёлая жизнь очень бедной (практически — нищенской) семьи инспектора ГИБДД, лейтенанта милиции Николая Лаптева (Сергей Светлаков), никогда не берущего взятки.

Сюжеты про Николая Лаптева, в отличие от сюжетов про Гаврилова, с обратной стороны показывают проблемы материальной обеспеченности милиционеров — абсолютная честность ставит милиционеров на грань выживания. Также в фильме было показано, что благодаря тому что он не берет взятки, это дает ему устойчивость к любым телесным повреждениям.

Сезоны: 2 (серии 9—20), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

Анастасия Кузнецова 
Иваново. Официантка суши-бара «Белая ива» Анастасия Кузнецова (Михаил Галустян) пытается найти себе мужчину, попутно разбираясь со спутницами клиентов. Иногда ей помогают в этом менеджер Галина Георгиевна (Сергей Светлаков) и другие работницы этого суши-бара, например, шеф-повар из Японии (Юлия Сулес). В фильме «Наша Russia. Яйца судьбы» носит имя Алёна и говорит, что подрабатывает проституткой на мальчишниках.

Сюжет эксплуатирует миф об Иванове как «Городе невест» и высмеивает невысокое качество сервиса в российском общепите.

Сезоны: 2 (серии 9—19), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

3 сезон

Снежана Денисовна 
Воронеж. Учительница престижной школы Снежана Денисовна (Сергей Светлаков) обогащается за счёт доверчивых учеников и их богатых родителей, пуская в ход обман, шантаж и мошенничество. Также в кадре присутствуют её сообщники, учитель физкультуры Валерий Викторович (Сергей Легостаев) и учитель труда Борис Леонидович (Владимир Белоусов). Она шантажирует детей и их родителей отчислением из школы за проступки, которых не было, проводит сборы денег на разные выдуманные ею цели, придумывает всевозможные задания, для которых дети должны принести из дома что-нибудь ценное. В одной из серий сообщается, что это бывшая мошенница из Харькова Анна Евгеньевна Снатко.

Сюжет высмеивает школьные поборы и мелкую коррупцию.

Сезоны: 3, 4 (серии 21—57), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

Сифон и Борода 
Рублёвка. Избалованные бомжи Сифон (Фёдор Анатольевич Сифонов) (Сергей Светлаков) и Борода (Родион Иванович Бородач, отец Александра Родионовича Бородача) (Михаил Галустян) копаются в мусорных контейнерах, подбирая выброшенные олигархами вещи: дорогую, но вышедшую из моды одежду, недопитые бутылки элитного алкоголя, исправную электронику. Сифон постоянно обзывает олигархов «жопошниками», Борода иногда разговаривает двустишиями; любимая фраза: «Гаражи-виражи». Иногда к ним в гости приходит бомж с Казанского вокзала Колян (Валерий Магдьяш). В конце 4 сезона показывается скетч, в котором Сифон и Борода становятся депутатами Прониным и Мамоновым.

Основная сатира в сюжете — мифологизированная роскошь Рублёвки и подобных престижных посёлков.

Сезоны: 3, 4 (серии 21—57), фильм Наша Russia. Яйца судьбы

4 сезон

Жорик Вартанов и Рудик 
Пятигорск. Ведущий местных новостей на телеканале «Сев-Кав TV» Жорик Вартанов (Михаил Галустян) каждый день выходит в прямой эфир, где очень эмоционально рассказывает о различных событиях Пятигорска и при этом постоянно вступает в перепалку с оператором Рудиком (Гарик Мартиросян, в кадре видна только его левая рука, за исключением одной из серии, где Рудик гримирует Жорика).

Юмор основан на пародировании образа жизни жителей регионов Северного Кавказа (или всего Кавказа в целом), их поведения в обществе, манеры одеваться и говорить.

Сезоны: 4, 5 (серии 40—77)

5 сезон

Дронов и Ермолкина 
Усть-Кузьминск (вымышленный город: в заставке фигурирует вид на Екатеринбург, но на стене в кабинете майора висит подробная карта Красноярска).

Майор милиции Егор Сергеевич Дронов (Михаил Галустян) и проницательная оперативница, младший лейтенант Елена Ермолкина (Сергей Светлаков) борются с преступностью в родном городе («самом безопасном городе в мире»). Причём Дронов постоянно учит неопытную Елену «правильному раскрытию дел», хотя это является лишь превышением полномочий, так как виновные — влиятельные люди; Дронов всегда «кашляет» при упоминании знакомой фамилии и места работы её обладателя.

Дронов каждый раз расстраивает Ермолкину, но если она расстраивается, он успокаивает её словами: «Да успокойся ты, ты ещё молодая, неопытная…».

Сатира сюжета — сложившаяся в милиции «палочная дисциплина», которую обеспечивают за счёт мелких преступлений, а влиятельных людей и их родственников при совершении ими преступления по возможности «отмазывают».

Сезоны: 5 (серии 58—68, 77)

Гена и Вован 

Кемер (Турция), отель «Amara Dolce Vita HV-1».

Гена (полное имя Геннадий) (Сергей Светлаков) и Вован (полное имя Владимир) (Михаил Галустян) из Нижнего Тагила отдыхают в отеле в Турции. При этом они ведут себя крайне развязно: много пьют, портят имущество отеля, справляют нужду в бассейн, подтрунивают над персоналом и посетителями турецкого отеля. Гена всё снимает на видеокамеру, постоянно ругается матом, а обслуживающий персонал отеля называет «рабами». Вован в каждой серии находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и говорит лишь одну фразу: «Таги-и-и-ил!».

Сюжет является сатирой на типичное аморальное поведение большинства российских туристов за границей.

Сезоны: 5 (серии 58—72, 75—77)

Филипп Валентинович и Анна Викторовна 
Новосибирск (отсылка к Академгородку). Филипп Валентинович (Сергей Светлаков) и Анна Викторовна (Людмила Князева) — пенсионеры, которые отдали 50 лет жизни работе в НИИ. Все проблемы решают радикально — с помощью оружия, в качестве которого чаще всего выступает двуствольное ружьё. Вообще не разговаривают, к посторонним людям и происходящим событиям относятся крайне агрессивно, какими важными бы эти люди ни были.

В основе сюжета заложена сатира на наплевательское отношение к людям пенсионного возраста, также в скетче содержится чёрный юмор.

Сезоны: 5 (серии 58—74, 77)

Александр Родионович Бородач 
Рязань. Александр Родионович Бородач (Михаил Галустян) — охранник, постоянно меняющий место работы. Картавит. Его постоянно допрашивают лейтенант милиции Вадим Вахитов (Демис Карибидис) и капитан милиции Антон Самойлов (Артур Казберов).

Бородач — вор, лжец, дебошир, алкоголик, наркоман, токсикоман и половой извращенец, всё время попадающий в криминальные истории. Имеет друзей, также работающих в разных местах. Имеет родную сестру Елену Бородач, а также брата-собутыльника Николая. Не может проработать ни в одном месте более трёх дней. Постоянно пользуется служебным положением и попадает в идиотские ситуации, часто это случается из-за женщин.

Скетч заканчивается вопросом Вахитова и Самойлова, что же с ним сделать, на который Бородач почти всегда отвечает: «Понять и простить».

Сюжет является сатирой на работу милиционеров (избиение и выбивание показаний при дознании) и на сложившийся образ охранника — массовой, но малопрестижной и часто бесполезной профессии, в которой работают люди, не нашедшие себя в жизни (без определённых профессиональных навыков, но зато с кучей вредных привычек).

См. также сериал «Бородач. Понять и простить».

Сезоны: 5 (серии 58—77)

Валера и Вася 
Москва. Футбольные фанаты Вася, болельщик ФК «Нева» (Санкт-Петербург) (Михаил Галустян), и Валера, болельщик ФК «Москвич» (Москва) (Роман Юнусов), вдвоём попадают в больницу после матча в результате массовой драки и оказываются в одной палате. Но даже закованные в гипс, они остаются непримиримыми врагами и ухитряются пакостить друг другу.

Футбольные клубы вымышленные, однако их эмблемы — явный намёк на санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», болельщики которых имеют между собой неприязненные отношения, и фанаты которых отличаются крайней агрессивностью.

Сезоны: 5 (серии 60,67,70,72,75)

Вадим Рудольфович и его пациенты 
Подмосковье (в некоторых сериях Волгоград). У врача Вадима Рудольфовича (Сергей Светлаков) в одной палате лежат два пациента: Анна Сергеевна (Нелли Неведина), которая лечится по полису ОМС, и Игорь Анатольевич (Александр Голубев), который лечится за свои деньги. Соответственно, относится он к ним по-разному. На той половине палаты, где лечится Игорь Анатольевич, проведён ремонт, стоит современное медицинское оборудование, а на половине Анны Сергеевны по-прежнему сыплется штукатурка и стоит ржавая койка.

Сюжет высмеивает контраст между платной и бесплатной медициной.

Сезоны: 5 (серии 62—77)

Критика 
В «Литературной газете», в статье А. Слепова от 17 октября 2007 года, приводится критическое мнение о телепередаче:

По той причине, что в ситкоме идут множественные отсылки к таджикским языку и культуре (реже — армянским), его не раз обвиняли в прямом расизме и оскорблении таджиков, в частности общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» заявило, что шоу и снятый по нему полнометражный фильм совершает «моральный геноцид таджикского народа», в частности, после того, как скетчком с Равшаном и Джамшутом вышел на телеэкраны, на территории Таджикистана фактически сразу запретили его транслировать. В конце марта 2010 года общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» направило обращение генпрокурору РФ и в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с просьбой прекратить вещание отдельных сюжетов программы «Наша Russia» и продажу дисков с фильмом «Яйца судьбы». Председатель движения Каромат Шарипов заявил, что трансляция некоторых сюжетов передачи «Наша Russia» и фильма «Яйца судьбы» является разжиганием межнациональной розни. В 2007 году в статье «Наша Russia — против нас?» журналист таджикского еженедельника «Фараж» высказывает мнение:

Сюжеты про Равшана и Джамшута были удалены из показа после действий Самвела Гарибяна при поддержке Союза армян России как ксенофобские и оскорбляющие Россию, а также национальное достоинство таджикского и армянского народов. По его мнению, оскорбление таджиков армянами на территории России может привести к межрасовым конфликтам. Гарибян рассказал, что он связался с генеральным продюсером «Comedy Club Production» Артуром Джанибекяном. Он потребовал прекратить производство данных эпизодов и извиниться перед таджикским народом. Джанибекян отказался. Тем не менее, вскоре сюжеты про таджиков были сняты с эфира.

Выпуски

Приглашённые знаменитости 
 Николай Бандурин — приглашенный куплетист на "свадьбу" Дулина и Михалыча (2 сезон).
 Демис Карибидис — Вадим Вахитов, младший лейтенант милиции (5 сезон).
 Гарик Мартиросян — оператор Рудик, камео (4 и 5 сезоны).
 Анфиса Чехова — камео (5 сезон).
 Ксения Собчак — камео (3 сезон).
 Роман Юнусов — Валера (5 сезон).
 Андрей Свиридов — фейс-контролёр клуба, в который пытались пройти Славик и Димон (2 сезон).
 Павел Воля — камео (5 сезон).
 Влад Топалов — камео (5 сезон).
 Семён Слепаков — камео (4 сезон)
 Дмитрий Сычёв — камео (3 сезон).

Сериал «Бородач» 
15 января 2016 года на телеканале «ТНТ» стартовал спин-офф сериала «Наша Russia» — сериал «Бородач. Понять и простить».

Аналоги передачи в Ближнем Зарубежье 

Файна Юкрайна — украинский юмористический сериал, появившийся на Новом канале в 2008 год по 2010 годам. Является адаптированным украинским клоном популярного английского скетч-сериала Little Britain, созданный благодаря инициативе украинских резидентов Comedy Club. Главные роли исполняют Сергей Притула и Андрей Молочный, известные зрителям как резиденты украинского Comedy Club. Первый отличался одиночными номерами как Сергей Притула Тернопольский-Серый, а второй выступал в «Дуэте имени Чехова» с другим резидентом — Антоном Лирником.

Наша KZаша («Наша Казаша») — казахстанский юмористический сериал, является адаптированным казахстанским клоном популярных английского скетч-шоу Little Britain и российского скетч-шоу Наша Russia. Сериал появился на телеканале КТК в конце 2008 года при участии Нуртаса Адамбаева, Даута Шайхисламова и Сабита Рахимбаева, известных ранее как игроки различных команд КВН.

Наша Belarussia («Наша Белараша»)  — белорусский аналог популярных английского скетч-шоу Little Britain и российского проекта Наша Russia производства Comedy Club Production. Создан в 2007 году при поддержке авторов Нашей Раши и резидента Comedy Club Вадима «Рэмбо» Галыгина. Проект выходил на телеканале ОНТ

Yere1 (Yere-One, Yerevan) - армянский юмористический сериал, является адаптированным армянским клоном популярных английского скетч-шоу Little Britain и российского скетч-шоу Наша Russia. Сериал появился на телеканале Армения ТВ в 2010 году при участии Армена Петросяна, Ованнеса Азояна и Григора Даниеляна, известных ранее как игроки различных команд КВН.

Примечания 

Телепередачи компании «Comedy Club Production»
Скетч-шоу России
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи ТНТ
Сатирические телепередачи
Телепередачи, запущенные в 2006 году
Телепередачи, закрытые в 2011 году
Фильмы Максима Пежемского
Телесериалы ЛГБТ-тематики России
Телепередачи России

Фильмы на тематику мужской гомосексуальности